Корел — власна назва.

Топоніми

Корел (Португалія) — парафія.

Інше 
 Corel